Pułki piechoty (strzelców) noszące numer „1”:

Wojska Polskiego 
 1 Regiment Pieszy Buławy Wielkiej Litewskiej (1717-1792)
 1 Regiment Pieszy Koronny (1717-1794)
 1 Regiment Grenadierów Krakowskich (1794)
 1 Pułk Piechoty Legii Warszawskiej (1806-1807) → 1 pp
 1 Pułk Piechoty Legii Kaliskiej (1806-1807) → 5 pp
 1 Pułk Piechoty Legii Poznańskiej (1806-1807) → 9 pp
 1 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego (1807-1813)
 1 Pułk Piechoty Galicyjsko-Francuskiej – pułk piechoty polskiej w 1809, przemianowany później na 13 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 1 Pułk Piechoty Litewskiej – pułk piechoty polskiej sformowany w 1812, przemianowany później na 18 Pułk Piechoty Księstwa Warszawskiego
 1 Pułk Piechoty Liniowej – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, wziął udział w bitwie pod Grochowem (2 bataliony, dowódca ppłk Romuald Urbański)
 1 Pułk Strzelców Pieszych – pułk piechoty polskiej okresu Królestwa Kongresowego, wziął udział w bitwie pod Grochowem (3 bataliony, dowódca ppłk Antoni Noffok)
 1 Pułk Piechoty Litewskiej – pułk piechoty polskiej sformowany w czasie powstania listopadowego, przemianowany później na 25 Pułk Piechoty Liniowej
 1 Pułk Strzelców Polskich – 1 Dywizja Strzelców Polskich (WP na Wschodzie)
 1 Pułk Strzelców 5 Dywizji Strzelców Polskich na Syberii
 1 Instrukcyjny Pułk Grenadierów-Woltyżerów – Armii Polskiej we Francji sformowany w marcu 1919 w wyniku połączenia 3 Pułku Strzelców im. ks. Józefa Poniatowskiego z kompaniami instrukcyjnymi (21, 22 i 23)
 1 Pułk Strzelców Polskich – Armii Polskiej we Francji; jego żołnierze zasilili potem 43 Pułk Piechoty Legionu Bajończyków oraz 46 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych
 1 Pułk Piechoty Legionów Polskich (1915-1917)
 1 Pułk Piechoty Polskiej Siły Zbrojnej (1918)
 1 Pułk Piechoty Legionów (1918-1939)
 1 Pułk Strzelców Lwowskich (1918-1919) → 38 Pułk Piechoty Strzelców Lwowskich
 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich (1919) → 55 Poznański Pułk Piechoty
 1 Pułk Piechoty KOP (1939)
 1 Pułk Piechoty KOP „Karpaty” (1939)
 1 Pułk Strzelców Podhalańskich (1918-1939)
 1 Pułk Piechoty Obrony Pragi (1939)
 1 Pułk Strzelców Podhalańskich AK (1944)
 1 Pułk Grenadierów Warszawy (1939-1940)
 1 Praski Pułk Piechoty (1943-1955)
 1 Zapasowy Pułk Piechoty
 1 Zmotoryzowany Pułk KBW (1945-1947)

Armii obcych 
Armii Francuskiej
 1 Pułk Piechoty Liniowej (Francja) – najstarszy pułk w Europie, utworzony w 1479 lub 1480
 1 Pułk Grenadierów Pieszych Gwardii Cesarskiej
 1 Pułk Tyralierów-Strzelców Pieszych Gwardii Cesarskiej

Cesarskiej i królewskiej Armii
 1 Pułk Piechoty Austro-Węgier (1715-1918)
 1 Pułk Piechoty k.k. Landwehry (1889-1918)
 1 Bośniacko-Hercegowiński Pułk Piechoty (1894-1918)
 1 Tyrolski Pułk Strzelców Cesarskich (1895-1918)

Armii Cesarstwa Niemieckiego
 1 Pułk Piechoty Królestwa Prus
 1 Pułk Piechoty Gwardii Cesarstwa Niemieckiego
 1 Pułk Grenadierów Gwardii im. Cesarza Aleksandra
 1 Pułk Grenadierów im. następcy tronu (1 Wschodniopruski) – pułk piechoty niemieckiej, sformowany 20 grudnia 1655; garnizon: Königsberg (Królewiec); przydział w 1914: I Korpus Armii Niemieckiej
 1 Wschodni Pułk Zapasowy Środek – niemiecki pułk piechoty okresu II wojny światowej, złożony w dużej mierze z Rosjan

Armii Imperium Rosyjskiego
 1 Fiński Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (1-й Финляндский стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego
 1 Lejb-Grenadierski Jekaterynosławski Pułk (1-й лейб-гренадерский Екатеринославский Императора Александра ныне Его Величества полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Moskwa
 1 Newski Pułk Piechoty (1-й пехотный Невский полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Rosław koło Smoleńska
 1 Pułk Strzelców Imperium Rosyjskiego (1-й стрелковый полк) – pułk piechoty rosyjskiej okresu Imperium Rosyjskiego; dyslokacja w 1914: Łódź

Armii Brytyjskiej
 Royal Regiment of Foot – Royal Scots – 1st Regiment of Foot

Armii Włoskiej
 1 Pułk Bersalierów (od 1861)

Zobacz też 
 1 Huculski Pułk Piechoty Morskiej – pułk piechoty morskiej Armii Czynnej Ukraińskiej Republiki Ludowej